Георгий Михайлович Николаенко  (род. 11 ноября 1946) — советский, российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, композитор, художник.

Биография 
Георгий Михайлович Николаенко родился 1 ноября 1946 года в городе Кировограде. В 1971 году окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), а в 1979 году ВКСР (мастерская Александра Митты). Работал на киностудии «Казахфильм».
Член Союза художников России

Жена — актриса и театральный педагог Валентина Николаенко (Лысенко).

Фильмография

Актёрские работы 
 1969 — У озера (не снимался)
 1971 — Антрацит — Михаил Марченко
 1971 — Дом в пять стен
 1972 — Димка  (короткометражный) — помощник машиниста 
 1973 — И на Тихом океане — Васька Окорок
 1975 — Между небом и землёй — тренер по самбо
 1976 — Третья сторона медали
 1977 — Фронт за линией фронта — лейтенант Леонид Горшков 1979 — Город принял — Саша Задирака  1983 — Люблю. Жду. Лена — прапорщик 1984 — Парашютисты — прапорщик Георгий Гойда 1985 — Завещание — гармонист  1986 — С неба на землю
 1986 — Трава зелена — старший лейтенант милиции Павел Коржов 1991 — Под маской Беркута — Павел Волков 1993 — Монстры (снимался, но роль не указана)
 1994 — С ума сойти! — Юрий, учитель химии
 2001 — Дальнобойщики (11-я серия «Побег») — майор в колонии
 2002 — Женская логика — Участковый Штанько
 2002 — Женская логика 2 — Участковый Штанько
 2002 — Кодекс чести — полковник Константин Дмитриевич Голубев
 2003 — Женская логика 3 (не снимался)
 2004 — Женская логика 4 — Участковый Штанько
 2004 — Кодекс чести 2 — генерал Голубев
 2004 — Ландыш серебристый 2 — (11 серия «Спасти рядового Людвига») — врач-психиатр
 2004 — Они танцевали одну зиму — Толя Евсеев, муж Зои
 2004 — Операция «Цвет нации» — начальник отдела милиции 2006 — Кодекс чести 3 — генерал Голубев 2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь — генерал Сергей Александрович Ананьев 2006 — Закон и порядок: Преступный умысел — бомж 2009 — Хозяйка тайги — сотрудник СНБ Илья Савельевич Дорохов 2010 — Кодекс чести 4 — генерал Голубев 2011 — Дело гастронома № 1 — продавец «Жигулей»  2011 — Кодекс чести 5 — генерал Голубев 2011 — Чужие мечты — пациент Иван Михайлович Пряхин 2013 — Кодекс чести 6 — генерал Голубев 2014 — Кодекс чести 7 — генерал Голубев Участие в фильмах 
 2006 — Пираты XX века. Ерёменко – Нигматулин (документальный) 2006 — Как уходили кумиры (Николай Еременко (младший))  (документальный) 2008 — Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти (документальный) Режиссёрские работы 
 1979 — Тут… недалеко  (короткометражный) 1981 — Рождённые бурей
 1983 — Шёл четвёртый год войны
 1986 — Досье человека в «Мерседесе»
 1988 — Спасенному — рай
 1989 — Кербез. Неистовый беглец
 1991 — Под маской Беркута
 2000 — 2001 — Дальнобойщики (сорежиссёр)
 2002 — Кодекс чести
 2004 — Кодекс чести 2
 2004 — Операция «Цвет нации»
 2006 — Закон и порядок: Преступный умысел
 2006 — Кодекс чести 3
 2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь
 2007 — Закон и порядок: Преступный умысел 2
 2008 — Закон и порядок: Преступный умысел 3
 2010 — Кодекс чести 4
 2011 — Закон и порядок: Преступный умысел 4
 2011 — Кодекс чести 5

 Сценарист 
 1976 — Небо начинается на земле  (короткометражный) 1979 — Тут… недалеко  (короткометражный) 1981 — Рождённые бурей
 1983 — Шёл четвёртый год войны
 1986 — Досье человека в «Мерседесе»
 1991 — Под маской Беркута

 Композитор 
 1984 — Парашютисты — автор песен 2000 — 2001 — Дальнобойщики — автор песен Русь и На вираже 2002 — Кодекс чести — автор песен 2004 — Кодекс чести 2
 2004 — Операция «Цвет нации» — автор песен''
 2005 — Возвращение Мухтара 2
 2006 — Закон и порядок: Преступный умысел
 2006 — Кодекс чести 3
 2007 — Закон и порядок: Преступный умысел 2
 2008 — Закон и порядок: Преступный умысел 3
 2010 — Кодекс чести 4
 2011 — Закон и порядок: Преступный умысел 4
 2011 — Кодекс чести 5
 2013 — Кодекс чести 6

Награды 
 Нагрудный знак РФ «За вклад в российскую культуру» (2021, Министерство культуры Российской Федерации).

Дополнительная информация (из интервью) 
 о кино:

 о профессии:

Примечания

Ссылки 
 
 Георгий Николаенко на сайте Гильдии кинорежиссёров России
 Георгий Николаенко. Энциклопедия Кино и ТВ 
 Интервью Георгия Николаенко 

Выпускники ВГИКа
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Фильмы Георгия Николаенко